Местное самоуправление в Германии — система местных общественных и государственных органов в Германии.

История

Местное самоуправление во Втором рейхе и Веймарской республике (до 1933 года) 
С XIX века до 1933 года в Германии существовали 2 системы органов местного самоуправления: 
 магистратская (magistratsverfassung), предусматривавшая наличие коллегиальных исполнительных органов местного самоуправления; действовала в Пруссии, Саксонии, Баварии, Брауншвейге, Ольденбурге. Городским собранием представителей и магистратом управлялись до 1933 года из крупных городов управлялись Берлин, Франкфурт-на-Майне, Бреслау, Мюнхен, Лейпциг. Городским собранием депутатов и избираемым им магистратом до 1933 года управлялся также Кёнигсберг - будущий Калининград, аналогично Восточная Пруссия в целом управлялась ландтагом провинции и избираемым им провинциальным комитетом;   
 бургомистерская (bürgermeisterverfassung), предусматривавшая наличие единоличных исполнительных органов местного самоуправления, избиравшихся представительным органом города; действовала в Гессене, Анхальте, Пфальце, обеих Ройссах, обеих Шварцбургах, Вальдеке, Вюртемберге и Бадене. Городским собранием представителей и выборным им единоличным бургомистром из крупных городов управлялся Штутгарт.

11 марта 1850 года был принят Муниципальный кодекс Государства Пруссия (Gemeinde-Ordnung für den Preußischen Staat), учредивший общинные советы (gemeinderat), в качестве представительного органа, и общинные правления (gemeindevorstand), в качестве исполнительного органа, однако 24 мая 1853 года он был отменён, в Рейнской провинции был восстановлен муниципальный кодекс принятый 23 июля 1845 года, новеллизированный в 1856 году. Следом за этим в течение второй половины XIX века были приняты ряд муниципальных (для Вестфалии в 1856, восточных провинций в 1891, Шлезвиг-Гольштейн в 1892, Гессен-Нассау в 1897), городских (для восточных провинций в 1853 году, Вестфалии и Рейнской провинции в 1856, Шлезвиг-Гольштейна в 1869, Гессен-Нассау в 1897) и районных кодексов (для восточной провинции в 1872 году, Ганновера в 1884, Гессен-Нассау в 1885, Вестфалии в 1886, Рейнской провинции в 1887, Шлезвиг-Гольштейна в 1888), установившие следующую систему органов местного самоуправления:

 Первичный уровень
 Общины (landgemeinde):
 представительный орган общинное собрание (gemeindeversammlung), состоявшее из всех владельцев недвижимости в общине (в восточных провинциях) или налогоплательщиков (в западных провинциях)
 исполнительный орган — единоличный неоплачиваемый староста;
 Общины районного подчинения (amtsfreie gemeinde) (преобладали в западных провинциях, Рейнская провинция состояла исключительно из общин районного подчинения):
 представительный орган — общинное представительство (gemeindevertretung), избиравшееся народом (в Рейнской провинции по трёхклассовой избирательной системе) по мажоритарной системе в 2 тура, при свободном втором туре, по единому многомандатному избирательному округу сроком на 6 лет, при ротации каждые 3 года трети общинных представителей;
 исполнительный орган — общинное правление (gemeindevorstand), состоявшее из:
 оплачиваемого старосты (gemeindevorsteher) (в Пруссии могли также называться шульцами (schulze), судьями (richter), деревенскими судьями (dorfrichter), в прочих штатах — сельские старосты (dorfvorsteher)), назначавшегося общинным представительством сроком на 12 лет;
 неоплачиваемых шеффенов (schöffen) (могли называться герихтсманнами (gerichtsmann), присяжными (gerichtsgeschworen), деревенскими присяжными (dorfgeschworen)), избиравшееся общинным представительством сроком на 6 лет по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах;
 Города (stadtgemeinde):
 представительный орган — городское собрание депутатов (stadtverordnetenversammlung) (в прочих землях Германской Империи — коллегия гражданских старост (Kollegium der Bürgervorsteher), городские старейшины (Stadtältesten), коллегия городских поверенных (Stadtverordnetenkollegium), совет общины (Gemeinderat), городской комитет (städtischer ausschuss), коллегия общинных уполномоченных (Gemeindebevollmächtigtenkollegium)), избиравшееся народом по трёхклассовому избирательному праву по мажоритарной системе в 2 тура, при свободном втором туре, по единому многомандатному округу сроком на 6 лет при ротации трети членов каждые 2 года (в городах провинциального подчинения по округам в 2 тура), избиравшее из своего состава:
 для ведения своих заседаний правление городских депутатов (stadtverordnetenvorstand), состоявшее из старосты городских депутатов, заместителей старосты городских депутатов, секретаря городских депутатов и заседателей городских депутатов
 исполнительный орган — магистрат (magistrat), мог опротестовывать решения городского собрания представителей, состоял из:
 оплачиваемых членов (камерера (kämmerer) (ведал финансами города), синдика (syndikus), школьного советника (schulrat) и строительного советника (baurat)) назначавшихся городским собранием депутатов сроком на 12 лет
 неоплачиваемых шеффенов (schöffen) (в Пруссии могли называться советниками (stadtrat), ратманами (ratmann), ратсгеррами (ratsherr), в прочих штатах также — сенаторы (senator), магистратские советники (magistratsrat)), избиравшихся городским собранием депутатов по мажоритарной системе сроком на 6 лет при ротации половины членов каждые 3 года по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах;
 председателем магистрата по должности является бургомистр или обер-бургомистр (в городах провинциального подчинения) 
 Городские районы (ortsbezirk): во главе которого стоял неоплачиваемый староста района (bezirksvorsteher), избиравшийся городским собранием депутатов сроком на 6 лет из числа жителей городского района имеющего избирательные управа и утверждавшиеся магистратом (так Кёнигсберг делился на 36 округов каждый из которых возглавлялся старостой округа);
 Базовый уровень
 Районы (landkreis):
 представительный орган — крейстаг (kreistag) (в прочих штатах — совет дистрикта (distriktsrat) (Бавария), собрание амта (amtsversammlung) (Вюртемберг), окружное собрание (Bezirksversammlung)) не более половины которого избиралось городскими собраниями представителей городов входящих в состав района, половина оставшихся - крупными землевладельцами, друга половина оставшихся (кроме Рейнской провинции) - избирательными собраниями (wahlmann), состоявшим из выборщиков, в свою очередь избираемых общинными собраниями или общинными представительствами, а в Рейнской провинции - собраниями сельских бургомистерских округов (landbürgermeistereiversammlung), состоявшим из крупных землевладельцев, старост общины и депутатов избранных общинными представительствами; Сроком полномочий крейстага был 6 лет при ротации половины членов каждые 3 года;
 председателем крейстага по должности является ландрат
 исполнительным органом местного самоуправления района являлся районный комитет
 Города провинциального подчинения (stadtkreis) — органы местного самоуправления аналогичны органам самоуправления города района подчинения;
 Региональный уровень
 Провинции (provinz):
 представительный орган — ландтаг провинции (provinziallandtag), избирался крейстагами по мажоритарной системе в 2 тура сроком на 6 лет при ротации трети членов каждые 2 года;
 для ведения своих заседаний ландтаг провинции избирает председателя
 исполнительный орган — провинциальный комитет, состоявший из:
 оплачиваемого директора (landesdirektor), называемого обычно ландесхауптманом (landeshauptmann), избиравшегося ландтагом провинции на срок не менее чем на 6 и не более чем на 12 лет
 неоплачиваемых членов провинциальных комитетов, избиравшихся ландтагом провинции сроком на 6 лет при ротации половины каждые 3 года по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах.
 председатель провинциального комитета и его заместители избираются ландтагом провинции

В 1919 году органы местного самоуправления были демократизированы — было введено всеобщее, равное и прямое избирательное право (отменено деление избирателей на классы, введены прямые выборы в крейстаги и ландтаги провинций), тайное голосование и пропорциональная избирательная система при выборах в местные представительные органы всех уровней. Городские районы Берлина получили местное самоуправление в лице собраний депутатов (bezirksversammlung) и управлений округов (bezirksamt), каждый из которых состоял из бургомистра (bezirksbuergermeister) и членов.

Местные органы государственной власти земель Германии в кайзеровский и веймарский периоды 
 Государственную власть на территории общины осуществлял неоплачиваемый староста;
 Государственную власть на территории амта (amtsbezirk) осуществлял комитет амта (amtsausschuss), состоявший из старосты амта (amtsvorsteher), назначавшегося обер-президентом, и старост общин;
 Государственную власть на территории города осуществляли
 бюргермейстерамт (bürgermeisteramt), возглавлявшийся бургомистром (bürgermeister) (в Пруссии в городах провинциального подчинения — оплачиваемый обер-бургомистр (oberbürgermeister), в других штатах также — городской шульцгейсс (Stadtschultheiss)) и  его помощником (beigeordneter) (в городах провинциального подчинения — бургомистром), назначавшихся королём по предложению магистрата сроком на 12 лет
 городской комитет (stadtausschuss), состоявший из:
 бургомистра и помощника (beigeordneter)
 членов, избиравшихся магистратом сроком на 6 лет при ротации половины членов каждые 3 года  по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах;
 Государственную власть на территории района осуществляли:
 ландратсамт (landratsamt), возглавлявшийся оплачиваемым ландратом, назначавшимся королём по предложению крейстага сроком на 12 лет 
 районный комитет (kreisausschuss), состоявший из:
 ландрата, по должности являвшийся председателем районного комитета
 неоплачиваемых членов, избиравшихся крейстагом сроком на 6 лет при ротации трети членов каждые 2 года по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах;
 Государственную власть на территории округа (regierungsbezirk) осуществляли:
 регирунгс-президиум (regierung), возглавлявшийся регирунгс-президентом, назначавшимся королём (с 1918 года - правительством земли Прусси)
 окружной комитет (bezirksausschuss), состоявший из:
 регирунгс-президента, который по должности являлся председателем окружного комитета 
 членов избиравшихся провинциальным комитетом.
 Государственную власть на территории провинции осуществляли:
 обер-президиум, возглавлявшийся обер-президентом, назначавшийся королём (с 1918 года - правительством земли Пруссия)
 провинциальный совет (provinzialrat), состоявший из:
 обер-президента, который по должности являлся председателем провинциального совета
 членов, избиравшихся ландтагом провинции сроком на 6 лет при ротации половины членов каждые 3 года по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах;

Местная государственная власть в Третьем рейхе (1933—1945) 
В 1935 году муниципальные кодексы Пруссии и других земель были отменены вместо них был введён Немецкий муниципальный кодекс, согласно которому городские собрания депутатов упразднены, также полномочия ландтагов провинции, округов и крейстагов перешли соответственно провинциальным комитетам, окружным комитетам и районным комитетам, а позднее они были упразднены, была установлена следующая система местных органов государственной власти:.
Первый уровень
 Община: возглавлялась неоплачиваемым старостой избиравшимся общинным сходом и утверждавшимся ландратом
Второй уровень
 Волость: возглавлялась оплачиваемым волостным старостой, назначавшимся ландратом
 Город: возглавлялся оплачиваемым бургомистром, назначавшимся регирунгс-президентом, при котором действовали первый помощник бургомистра, оплачиваемые помощники (советники) и консультативный совет общины (gemeinderat) (в большинстве городов назывался магистратом (magistrat)), состоявший из ратсгерров, назначавшихся бургомистром
 Общины районного подчинения: возглавлялись оплачиваемыми старостами, назначавшимися ландратами, при котором действовал консультативный совет общины (в большинстве общин назывался общинным представительством), состоявший из ратсгерров, назначавшихся старостой
Третий уровень
 Район: возглавлялся ландратом, назначавшимся обер-президентом
 Город земельного подчинения: возглавлялся оплачиваемым обер-бургомистром, назначавшийся обер-президентом, наместником, обер-бургомистры городов имевших более 100 000 жителей назначались министром внутренних дел, при котором действовали оплачиваемые бургомистр и помощники (советники) и консультативный совет общины, назначавшийся обер-бургомистр
Четвёртый уровень
 Округ: возглавлялся регирунг-президентом, назначавшимся канцлером
Пятый уровень
 Провинция, земля, рейхсгау: возглавлялась обер-президентом или наместником, назначавшимися канцлером

Местное самоуправление в ранней ГДР (1949—1952) 
В 1946 году в 5 восточно-немецких землях были изданы демократические районные кодексы и демократические муниципальные кодексы, несколько модифицировавшие магистратско-комитетскую систему:
 общинные правления стали называться — советы общин, магистраты — советы городов, районные комитеты — советы районов;
 были созданы правления общинных представительств, правления крейстагов, должности председателей общинных представительств и председателей крейстагов;
 в отличие от модифицированного западно-немецкого варианта магистратско-комитетской системы положение исполнительных органов местного самоуправления с одной стороны было ослаблено в пользу представительных - они лишились права опротестовывать решения представительных органов, была введена ответственность советов общин, городов и районов перед общинными представительствами, городскими собраниями представителей и крейстагами, но было усилено с другой стороны - на уровне общин, города и районов был введён позитивный вотум недоверия. 

Модифицированный восточно-немецкий вариант магистратской системы вытеснил бургомистерско-ландратскую систему из Тюрингии и бывшего Анхальта

Была установлена следующая система органов местного самоуправления:
Первичный уровень:
 Общины (landgemeinde):
 представительный орган — общинное представительство (gemeindevertratung) (в мелких общинах — общинный сход (gemeindeversammlung), состоявшее из всех избирателей общины), состоявшее из общинных представителей (gemeindevertreter), избиравшихся народом по партийным спискам сроком на 4 года, избиравшее:
 для подготовки решений комитеты общинного представительства
 для ведения своих заседаний правление общинного представительства (vorstand der gemeindevertretung) (председателем общинного схода являлся староста), состоящее из председателя общинного представительства (vorsitzenden der gemeindevertretung), заместителей председателя общинного представительств, секретаря общинного представительства и членов правления общинного представительства;
 исполнительный орган — совет общины (gemeinderat), состоявший из:
 неоплачиваемых советников общины (gemeinderat), избиравшихся по пропорциональной системе общинным представительством сроком на 4 года
 оплачиваемых советников общины, старосты и заместителей старосты, назначавшихся общинным представительством сроком на 4 года;
 Города (stadtgemeinde):
 представительный орган — городское собрание депутатов (stadtverordnetenversammlung), состоявшая из городских депутатов (stadtverordneter), избиравшихся народом по партийным спискам сроком на 4 года, избиравшее из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты городских депутатов
 для ведения своих заседаний правление городского собрания депутатов (vorstand der stadtverordnetenversammnlung), состоявшее из председателя городского собрания депутатов (vorsitzender der stadtverordnetenversammlung), заместителей старосты городских депутатов, секретаря городских депутатов и членов правления городских депутатов;
 исполнительный орган — совет города (stadtrat), состоявший из:
 неоплачиваемых советников (stadtrat), избиравшихся по пропорциональной системе городским собранием депутатов сроком на 4 года
 оплачиваемых советников города, бургомистра (bürgermeister) и заместителя бургомистра (stellvertreter des bürgermeisters), избиравшихся городским собранием депутатов сроком на 4 года;

Базовый уровень:
 Районы (landkreis):
 представительный орган — крейстаг (kreistag), состоявший из членов крейстага (mitglied des kreistages), избиравшихся народом по партийным спискам сроком на 4 года, избиравший из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты крейстага;
 для ведения своих заседаний правление крейстага (vorstand des kreistages), состоявшее из председателя крейстага (vorsitzender des kreistages), заместителя председателя крейстага, секретаря крейстага и заседателей правления крейстага;
 исполнительный орган — совет района (kreisrat), состоявший из:
 неоплачиваемых советников района (kreisrat), избиравшихся по пропорциональной системе крейстагом сроком на 4 года
 оплачиваемых советников района, ландрата (landrat) и заместителей ландрата (stellvertreter des landrats), назначавшихся крейстагом сроком на 4 года;
 Города земельного подчинения (stadtkreis) — органы местного самоуправления аналогичны органам самоуправления города района подчинения;
 Городские районы Берлина (verwaltungsbezirk):
 представительный орган — собрание депутатов городского района (bezirksverordnetenversammlung), состоявшее из районных депутатов (bezirksverordneter), избиравшихся народом по партийным спискам сроком на 4 года, избиравшее из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты районных депутатов
 для ведения своих заседаний правление районных депутатов, состоявшее из старосты районных депутатов (bezirksverordnetenvorsteher), заместителей старосты районных депутатов, секретаря районных депутатов и заседателей правления районных депутатов
 исполнительный орган — районная управа (bezirksamt), состоявшая из:
 неоплачиваемых советников района (bezirksstadtrat);
 оплачиваемых советников района, первого советника района (erste bezirksstadtrat) и районного бургомистра (bezirksbürgermeister).

Местное самоуправление и местная государственная власть в ранней ФРГ: Гессен, Шлезвиг-Гольштейн, Бремен, Берлин 
Принятые в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне муниципальные и районные кодексы, конституции Берлина и Бремерхафена несколько модернизировали прежнюю магистратскую систему в городах и перестроили в соответствии с ней систему органов местного самоуправления в районах и сельских общинах:
 были введены должности председателя общинного представительства и председателя крейстага;
 созданы правления общинных представительств и правления крейстагов;
 созданы комитеты (в том числе главные комитеты) общинных представительств, городских собраний депутатов и крейстагов
 окончательно упразднены городские комитеты
 ландраты, обер-бургомистры, бургомистры и старосты исключительно титулами председателей коллегиальных исполнительных органов местного самоуправления и стали избираться представительными органами местного самоуправления без утверждения вышестоящих властей;
 были разделены должности первого советника общины или города и должности заместителей бургомистра (в городах земельного подчинения должности бургомистра);
 должности присяжных общины были переименованы в советников общины, должности членов районных комитетов в советников района.

Сама магистратско-комитетская система вытеснила бургомистерско-ландратскую из Гессена, Бремена и северной части Рейнланда. Таким образом была установлена следующая система органов местного самоуправления:
Первичный уровень
 Общины:
 представительный орган — общинное представительство (Gemeindevertretung) (в мелких общинах — общинный сход (Gemeindeversammlung)), состоявший из общинных представителей (Gemeindevertreter), избиравшихся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравшее их своего состава:
 для подготовки решений комитеты (главный комитет, финансовый комитет и др.), каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов;
 для ведения своих заседаний правление общинного представительства (Vorstand der Gemeindevertretung), состоящее из председателя общинного представительства (Vorsitzender der Gemeindevertretung), заместителей председателя общинного представительства, секретаря общинного представительства и заседателей правления общинного представительства
 исполнительный орган — общинное правление (Gemeindevorstand), состояло из:
 неоплачиваемых советников общины (Gemeinderat), избиравшееся общинным представительством по пропорциональной системе из своего состава (Шлезвиг-Гольштейн) или из лиц со стороны (Гессен) сроком на 4 года;
 оплачиваемых советников общины, первого советника общины (Erste Gemeinderat), заместителей старосты и старосты (Gemeindevorsteher) (ведал также финансами общины), назначавшихся общинным представительством по мажоритарной системе сроком на 12 лет
 Города:
 представительный орган — городское собрание депутатов (Stadtverordnetenversammlung), состоявший из городских депутатов (Stadtverordneter), избиравшихся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравшее из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты (главный комитет, финансовый комитет и др.), каждый из которых состоял из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов;
 для ведения своих заседаний правление городских депутатов (Stadtverordnetenvorstand), состоявшее из старосты городских депутатов (Stadtverordnetenvorsteher), заместителей старосты городских депутатов, секретаря городских депутатов и заседателей правления городских депутатов
 исполнительный орган — магистрат (Magistrat), мог опротестовывать решения городского собрания представителей, состоял из:
 неоплачиваемых советников (Stadtrat), избиравшихся городских собранием депутатов по пропорциональной системе из своего состава (Шлезвиг-Гольштейн) или из лиц со стороны (Гессен) сроком на 4 года;
 оплачиваемых советников (камерира, школьного советника и строительного советника), первого советника (Erste Stadtrat) (в городах земельного подчинения — бургомистра), заместителей бургомистра и бургомистра (Bürgermeister) (в городах земельного подчинения — обер-бургомистра (Oberbürgermeister)), избиравшихся городским собранием депутатов по мажоритарной системе сроком на 12 лет

Базовый уровень
 Районы:
 представительный орган — крейстаг (Kreistag), состоявший из депутатов крейстага (Kreistagsabgeordneter), избиравшиеся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравшее из своего состава:
 для подготовки решений комитеты (главный комитет, комитет финансов и др.), каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов;
 для ведения своих заседаний правление крейстага (Kreistagsvorstand), состоявшее из председателя крейстага (Kreistagsvorsitzender) и заместителей председателя крейстага, секретаря крейстага и заседателей правления крейстага
 исполнительный орган — районный комитет (Kreisausschuss), состоявший из:
 неоплачиваемых советников района (Kreisrat), избиравшихся крейстагом по пропорциональной системе из своего состава (Шлезвиг-Гольштейн) или из лиц со стороны (Гессен) сроком на 4 года;
 оплачиваемых районных советников, первого районного советника (Erste Kreisrat), заместителей ландрата и ландрата (Landrat) (ведал также районными финансами), избиравшихся  крейстагом по мажоритарной системе сроком на 12 лет
 Города земельного подчинения — органы местного самоуправления аналогичны органам самоуправления города района подчинения
 Городские районы Берлина:
 представительный орган — районное собрание депутатов (Bezirksverordnetenversammlung), состоявшее из районных депутатов (Bezirksverordneter), избиравшихся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравшие из своего состава:
 для подготовки решений комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов;
 для ведения своих заседаний правление районных депутатов (Bezirksverordnetenvorstand), состоявшее из старосты районных депутатов (Bezirksverordnetenvorsteher), заместителей старосты районных депутатов, секретаря районных депутатов и заседателей правления районных депутатов
 исполнительный орган — районная управа (Bezirksamt), состоявшая из:
 неоплачиваемых советников района (Bezirksstadtrat), избиравшихся районным собранием депутатов по пропорциональной системе сроком на 4 года;
 оплачиваемых советников района, первого советника района (Erste Bezirksstadtrat) и бургомистра района (Bezirksbürgermeister) (ведал также финансами района), избиравшихся районным собранием депутатов по мажоритарной системе сроком на 12 лет.

Местную государственную власть в этих землях осуществляли
 в общинах - старосты;
 в городах районного подчинения - бургомистры;
 в городах окружного подчинения - обер-бургомистры;
 в районах - районные комитеты;
 в округах (только в Гессене) - регирунгс-президенты.

Местное самоуправление в ранней ФРГ: Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия 
Принятые в 1956 году Нижнесаксонский муниципальный кодекс и Нижнесаксонский районный кодекс и принятый в тот же период Муниципальный кодекс Северного Рейна-Вестфалии, объединивший магистраты и правления городских депутатов с главным комитетом городских депутатов, аналогично общинные правления и правления общинных представительства с главным комитетом общинного правления, правления и главные комитеты крейстагов с районными комитетами, в городах земельного подчинения должность камерира была объединена с должностью первого советника города, фактически были сохранены должности председателей общинных представительств, городских собраний депутатов и крейстагов. Таким образом была выстроена следующая система органов местного самоуправления:
Первичный уровень
 Общины:
 представительный орган — совет (rat) (во многих общинах назывался общинным представительством), состоявший из ратсгерров (ratsherr) (во многих общинах назывались общинными представителями), избиравшихся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравший из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты (финансовый комитет и др.), каждый из которых состоял из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов, кроме административного комитета, председателем которого был директор общины, в который также входил бургомистр и заместители бургомистра (в многих общинах назывались заместителями председателя общинного представительства), и который был консультативным органом при директоре
 для ведения своих заседаний бургомистра (во многих общинах назывался председателем общинного представительства),
 исполнительный орган — оплачиваемый директор общины (во многих общинах назывался старостой), избиравшийся советом из своего состава (Нижняя Саксония) или из лиц из вне (Северный Рейн-Вестфалия) при котором действовали заместители директора общины (во многих общинах назывались заместителями бургомистра), первый советник общины и советники общины;
 Города:
 представительный орган — совет (во многих городах назывался городским собранием депутатов), состоявший из ратсгерров (во многих городах назывался городскими депутатами), избиравшихся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравший из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты (финансовый комитет и др.), каждый из которых состоял из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов, кроме административного комитета, председателем которого был директор или главный директор города, в который также входили бургомистр и его заместители (в городах земельного подчинения — бургомистры, во многих городах земельного и районного подчинения назывались заместителями старосты городских депутатов), и который одновременно был консультативным органом при директоре.
 для ведения своих заседаний бургомистра (в городах земельного подчинения обер-бургомистра, во многих городах районного и земельного подчинения назывался старостой городских депутатов).
 исполнительный орган — оплачиваемый директор города (stadtdirektor) (во многих городах назывался бургомистром, в городах земельного подчинения — главный директор города, во многих городах земельного подчинения — обер-бургомистром), избиравшийся советом, при котором действовали заместители директора города (во многих городах назывались заместителями бургомистров, в городах земельного подчинения — директора города, во многих городах земельного подчинения назывались бургомистрами), первый советник города (ведал также финансами города) и советники города.

Базовый уровень
 Районы:
 представительный орган — крейстаг, состоявший из членов крейстага, избиравшихся народом по пропорциональной системе сроком на 4 года, избиравший из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты (финансовый комитет и др.), каждый из которых состоял из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов;
 для ведения заседаний ландрата (во многих районах назывался председателем крейстага);
 исполнительный орган — первый директор района (во многих районах назывался ландратом), избиравшийся крейстагом из своего состава (Нижняя Саксония) или из лиц из вне (Северный Рейн-Вестфалия), при котором действовал директор района (во многих районах назывался районным помощником) и районный комитет в качестве консультативного органа, в который также входили ландрат и заместители ландрата (во многих районах назывались заместителями председателя крейстага), являвшийся одновременно главным комитетом крейстага, состоявший из главного директора, директора и членов;

Городским собранием представителей и назначавшимся им директором города из крупных городов управлялись Ганновер, Оснабрюк, Эмден, Целле, Люнебург, Хильдесхайм, Гёттинген, Ольденбург, Брауншвейг, Кёльн, Дюссельдорф, Эссен, Дуйсбург, Аахен, Бонн, Мюнстер, Дортмунд, Гельзенкирхен, Билефельд.

Местное самоуправление в ранней ФРГ: Рейнланд-Пфальц, Саарланд, Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн 
Муниципальные кодексы Рейнланд-Пфальца и Саарланда оставили практически без изменения бургомистерскую систему (были введены специализированные комитеты советов общин, советов городов и крейстагов), которая была распространена в южной части Бадена и Вюртемберга. Муниципальные кодексы Бадена и Вюртемберг-Бадена присоединили магистраты и правления городски депутатов к главным комитетам городских депутатов, должности старосты городских депутатов к должности бургомистра или обер-бургомистра (который также являлся председателем главного комитета совета города. Система органов местного самоуправления в сельских общинах осталась без изменений. Районные кодексы Рейнланд-Пфальца, Саарланда, Бадена и Вюртемберг-Гогенцоллерна оставили без изменений существовавшую ранее систему районных органов местного самоуправления.

Таким образом в этих землях установилась следующая система органов местного самоуправления:
 Общины:
 представительный орган — совет общины или совет города, избиравшийся народом, избиравший из своего состава
 для подготовки решений комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретарей и членов, кроме главного комитета председателем которого является бургомистр, он же выполнял функции президиума совета и являлся консультативным органом при бургомистре
 исполнительный орган — бургомистр, избиравшийся советом, из своего состава (Рейнланд-Пфальц, Саарланд, Баден и Вюртемберг-Баден) или из лиц из вне (Саарланд), он же являлся председателем совета, при бургомистре действует первый помощник (ведавший также финансами города) и несколько обычных помощников

 Районы:
 представительный орган — крейстаг, избиравшийся народом, избиравший из своего состава:
 для подготовки решений комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов, кроме главного комитета, председателем которого являлся ландрат
 исполнительный орган — ландрат, назначавшийся правительством земли, из числа членов крейстага (Рейнланд-Пфальц, Саарланд, Баден и Вюртемберг-Баден) или из лиц из вне (Саарланд), он же являлся председателем крейстага, при нём в качестве консультативного органа действовал районный комитет, выполнявший одновременно функции главного комитета и президиума крейстага, состоявший из ландрата (при котором действовал первый районный помощник и районные помощники), первого районного помощника и членов районного комитета

Бургомистром, избиравшимся советом города, из крупных городов управлялись Кобленц, Трир, Саарбрюккен, Карлсруе, Манхейм, Ульм, Баден-Баден.

Местную государственную власть в этих землях осуществляли
 в городах районного подчинения и общинах - бургомистры;
 в городах окружного подчинения - обер-бургомистры;
 в районах - районные комитеты;
 в округах (только в части Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальце в 1968-1999 гг.) - регирунгс-президенты.

Местное самоуправление в ранней ФРГ: Бавария и Вюртемберг-Баден 
Принятые после Второй мировой войны Баварский муниципальный кодекс, Баварский районный кодекс, муниципальный и районные кодексы Баден-Вюртемберга, которые:
 переименовали коллегии общинных уполномоченных и городские комитеты в советы городов, общинные комитеты в советы общин
 создали в рамках советов городов, советов общин и крейстагов специализированные комитеты
 ввели прямые выборы бургомистров и ландратов
 присоединили должности председателя коллегии общинных уполномоченных, председателя главного комитета советов городов к должности бургомистра
 объединили магистраты и правления общинных уполномоченных к главным комитетами советов городов

Таким образом в этих землях была установлена следующая система органов местного самоуправления
 Общины:
 представительный орган — совет общины или совет города, избиравшийся народом, избиравший из своего состава:
 для подготовки своих решений комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов, кроме главного комитета, председателем которого являлся бургомистр
 исполнительный орган — оплачиваемый бургомистр, избиравшийся народом и являвшийся членом совета

 Районы:
 представительный орган — крейстаг, избиравшийся народом, избиравший из своего состава:
 для подготовки решений — комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов
 исполнительный орган — оплачиваемый ландрат избиравшийся народом и являвшийся членом крейстага, при котором в качестве консультативного органа действовал районный комитет, выполнявший одновременно функции президиума и главного комитета крейстага, состоявший из ландрата, первого районного помощника и членов

Бургомистром, избиравшимся на прямую населением из крупных городов управлялись и управляются Мюнхен, Аугсбург, Нюрнберг, Регенсбург.

Местная государственная власть в ГДР (1952—1990) 
В 1952—1953 годах земельные муниципальные и районные кодексы в восточных землях были отменены, вместе с тем были введены окружной и районный кодексы, в 1957 году объединённые в «Закон о местных органах государственной власти»установившие следующую систему органов местного самоуправления:
Первый уровень:
 В районах:
 Общины (gemeinde) — представительный орган — общинное представительство (gemeindevertretung), избиравшееся народом сроком на 5 лет, избиравшее из своего состава на время сессии для ведения своих заседаний председателя общинного представительства, исполнительный орган — совет общины (rat der gemeinde), состоявший из председателя (бургомистра), заместителей председателя, секретаря и членов (советников общины), избиравшийся общинным собранием или общинным представительством (в мелких общинах — единоличный бургомистр);
 Города (stadt) — представительный орган — городское собрание депутатов (stadtverordnetenversammlung), избиравшийся народом сроком на 5 лет, избиравшее на время сессии председателя городского собрания депутатов, исполнительный орган — совет города (rat der stadt) (в Берлине — Магистрат), состоявший из председателя (в городах окружного подчинения — обер-бургомистра, в городах районного подчинения — бургомистра), заместителей бургомистра, секретаря и членов (в большинстве городов назывались советниками), избиравшийся городским собранием депутатов;
 В городах окружного подчинения:
 Жилые районы (wohngebiete) — представительный орган — собрание жилого района (wohngebietsversammlung), состоявший из всех избирателей жилого района, исполнительный орган — комитет жилого района (wohngebietsausschuss), избиравшийся собранием жилого района;

Второй уровень:
 В округах
 Районы (landkreis) — представительный орган — крейстаг (kreistag), избиравшийся народом сроком на 5 лет, избиравший из своего состава для ведения заседаний на время сессии председателя крейстага, исполнительный орган — совет района (rat der kreis), состоявший из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов, избиравшийся крейстагом;
 Города окружного подчинения (stadtkreis) — органы местного самоуправления аналогичны органам самоуправления города района подчинения;
 В Берлине
 Городские округа (stadtbezirk) — представительный орган — собрание депутатов (stadtbezirksversammlung), избиравшийся народом сроком на 5 лет, избиравший из своего состава на время сессии председателя собрания депутатов района, исполнительный орган — совет городского округа (rat der stadtbezirk), состоявший из председателя (районного бургомистра (bezirksbuergermeister)), заместителей председателя, секретаря и членов (советников района), избиравшийся собранием городского округа;

Третий уровень:
 Округа (bezirk) — представительный орган — бециркстаг (bezirkstag), избиравшийся народом по партийным спискам сроком на 5 лет, избиравший из своего состава на время сессии для ведения своих заседаний председателя бецирстага, исполнительный орган — совет округа (rat der bezirk), состоявший из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов, избиравшийся бециркстагом.

Местное самоуправление в поздней ГДР (1990) 
Коммунальный кодекс принятый в 1990 году упразднил советы общин, городов и районов, правления общинных представительств, собраний городских депутатов и крейстагов присоединив их к главным комитетам последних и установил следующую систему местного самоуправления:
Первичный уровень
 В районах
 Общины:
 представительный орган — общинное представительство, избиралось народом по пропорциональной системе, избиравшее из своего состава:
 для ведения заседаний — бургомистра (в большинстве общин назывался председателем общинного представительства)
 для ведения заседаний — комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителей, председателя, секретаря и членов, кроме главного комитета председателем которого был бургомистр
 исполнительный орган — первый помощник (в большинстве общин назывался бургомистром), избирался общинным представительством сроком на 4 года, при котором действовал помощник;
 Города:
 представительный орган — городское собрание депутатов, избиралось народом по пропорциональной системе, избиравший из своего состава:
 для ведения заседаний бургомистра (в большинстве городов назывался председателем городского собрания депутатов)
 для подготовки решений комитеты, каждый из которых состоял из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов, кроме главного комитета председателем которого являлся бургомистр
 исполнительный орган — первый помощник (в большинстве городов назывался бургомистром, в большинстве городов земельного подчинения — обер-бургомистром), избирался городским собранием депутатов сроком на 4 года, при котором действовал помощник;
 В городах земельного подчинения
 Городские районы (Ortsteil), во главе которых стоял — староста (Ortsvorsteher)

Базовый уровень
 В округах
 Районы:
 представительный орган — крейстаг, избирался народом по пропорциональной системе, избиравший из своего состава
 для ведения заседаний ландрата (в большинстве районов назывался председателем крейстага)
 для подготовки решений комитеты, каждый из которых состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
 исполнительный орган — первый помощник (в большинстве районов назывался ландратом), при котором действовали помощник (в большинстве районов назывался первым помощником) и в качестве консультативного органа действовал районный комитет, выполнявший одновременно функции президиума и главного комитета крейстага, состоявший из первого помощника, помощника и членов, избирался крейстагом сроком на 4 года;
 Города земельного подчинения — органы местного самоуправления аналогичны органам самоуправления города района подчинения
 В Берлине
 Городские район:
 представительный орган — собрание городского района (Stadtbezirksversammlung), избиралось народом по пропорциональный системе;
 исполнительный орган — управа городского район (stadtbezirksamt), состоявшее из бургомистра городского района (Stadtbezirksbürgermeister) и советников городского района (bezirksstadtrat).

Современная система органов местного самоуправления в Германии 
В 1990 году в Шлезвиг-Гольштейне магистраты, общинные правления, правления городских депутатов, правления общинных представительств были упразднены и были введены прямые выборы бургомистров и ландратов, а в 1993 году прямые выборы их были введены также в Гессене (одновременно в Гессене были объединены должности заместителей бургомистра и первого советника общины или города (в сельских общинах стали называться первыми помощниками), заместителей ландрата и первого советника района в должность первого районного помощника, бургомистра города земельного подчинения и первого советника города), в 1996 году в Нижней Саксонии, в 1994 годах в Северном-Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, в те же годы в Мекленбурге-Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт, в 1993 году в Саксонии и Тюрингии были упразднены должности старост городских депутатов, председателей общинных представительств и председателей крейстагов. В настоящее время в 12 из 16 земель действует бургомистрко-ландратская система, во всех случаях с прямыми выборами бургомистров и ландратов, при этом в 4 южнонемецких и 2 северонемецких землях она не существует отдельной должности председателя совета или крейстага, а в 5 северонемецких землях эта должность существует и лишь в 3 землях (Гессен, Берлин, Бремен) действует магистратско-комитетская система.

Современная система органов местного самоуправления в Гессене, Бремерхафене и Берлине
 Общины: представительный орган — общинное представительство, избирается населением, избиравшее для ведения своих заседаний председателя общинного представительства, исполнительный орган — общинное представительство, состоит из бургомистра, избираемого народом, и помощников, избираемых общинным представительством;
 Городские районы: представительный орган — совет места (ortsbeirat), избирается населением, исполнительный орган — староста места (ortsvorsteher), избирается населением и является председателем совета места;
 Города: представительный орган — городское собрание депутатов, избирается населением, избиравшее для ведения своих заседаний старосту городских депутатов, исполнительный орган — магистрат, состоит из бургомистра, избираемого народом, и советников города, избираемых городским собранием депутатов;
 Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, избиравший для ведения своих заседаний председателя крейстага, исполнительный орган — районный комитет, состоит из ландрата, избираемого народом, и районных помощников, избираемых крейстагом.

Городским собранием представителей и избираемым им магистратом  управляются Франкфурт-на-Майне, Кассель, Висбаден, Фульда, Ханау, Марбург, Дармштадт, Гиссен, Оффенбах, Бремерхафен.

Современная система органов местного самоуправления в северных землях
 Общины: представительный орган — общинное представительство (в Нижней Саксонии — совет (rat), в Северном Рейн-Вестафлии и Саксонии-Анхальт совет общины), избирается населением, избирает для ведения своих заседаний председателя общинного представительства, исполнительный орган — бургомистр, избираемый населением;
 Города: представительный орган — городское собрание депутатов (в Нижней Саксонии — совет (rat), в Северном Рейн-Вестфалии и Саксонии-Анхальт совет города, в Мекленбург-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне городское представительство (stadtvertretung), в Шлезвиг-Гольштейне — реже — собрание совета (ratsversammlung)), избирается населением, избирает для ведения своих заседаний старосту городских депутатов, исполнительный орган — бургомистр, избираемый населением;
 Городские районы: представительный орган — совет места (в Северном Рейне-Вестфалия — представительство района (bezirksvertretung)), избирается населением, исполнительный орган — староста места (в Северном Рейне-Вестфалия — бургомистр района (bezirksbürgermeister)), избирается населением и является председателем совета места или представительства района;
 Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, избирает для ведения своих заседаний председателя крейстага, исполнительный орган — ландрат, избираемый населением.

Современная система органов местного самоуправления в Рейнланд-Пфальце и Саарланде
 Общины и города: представительный орган — совет общины или совет города, избирается населением, исполнительный орган — бургомистр, который также является председателем совета общины или города, избираемый населением, при котором действует первый помощник, назначаемый советом;
 Городские районы: представительный орган — совет места (в Саарланде — совет района (bezirksrat)), избирается населением, исполнительный орган — староста места (в Саарланде — бургомистр района (bezirksbuergermeister)), избирается населением и является председателем совета района или совета места;
 Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, исполнительный орган — ландрат, который также является председателем крейстага, избираемый населением, при котором действует первый районный помощник, назначаемый крейстагом.

Современная система органов местного самоуправления в южных землях
 Общины: представительный орган — совет общин или совет города, избирается населением, исполнительный орган — бургомистр, избираемый населением, который также является председателем совета общины или города;
 Городские районы: представительный орган — комитет района (bezirksausschuss) в Баварии или совет района (bezirksbeirat) в Баден-Вюртемберге, избирается населением, исполнительный орган — староста района (bezirksvorsteher), избирается населением и является председателем комитета или совета района;
 Районы: представительный орган — крейстаг, избирается населением, исполнительный орган — ландрат, избираемый населением, которой также является председателем крейстага.

Объединения органов местного самоуправления 
 Зарегистрированная ассоциация «Немецкий Ландкрейстаг» (Deutscher Landkreistag)
 Ландкрейстаг земли Бавария (Bayerischer Landkreistag)
 Ландкрейстаг земли Баден-Вюртемберга (Landkreistag Baden-Württemberg)
 Ландкрейстаг земли Бранденбург (Landkreistag Brandenburg)
 Ландкрейстаг земли Гессен (Hessischer Landkreistag)
 Ландкрейстаг земли Мекленбург-Передняя Померания (Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern)
 Ландкрейстаг земли Нижняя Саксония (Niedersächsischer Landkreistag)
 Ландкрейстаг земли Северный Рейн-Вестфалия (Landkreistag Nordrhein-Westfalen)
 Ландкрейстаг земли Рейнланд-Пфальц (Landkreistag Rheinland-Pfalz)
 Ландкрейстаг земли Саарланд (Landkreistag Saarland)
 Ландкрейстаг земли Саксония (Sächsischer Landkreistag)
 Ландкрейстаг земли Саксония-Анхальт (Landkreistag Sachsen-Anhalt)
 Ландкрейстаг земли Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holsteinischer Landkreistag)
 Ландкрейстаг земли Тюрингия (Thüringischer Landkreistag)
 Немецкий Штедтетаг
 Штедтетаг земли Бавария (Bayerischer Städtetag)
 Штедтетаг земли Баден-Вюртемберг (Städtetag Baden-Württemberg)
 Штедтетаг земли Гессен (Hessischer Städtetag)
 Штедтетаг земли Нижняя Саксония (Niedersächsischer Städtetag)
 Штедтетаг земли Северный Рейн-Вестфалия (Städtetag Nordrhein-Westfalen)
 Штедтетаг земли Рейнланд-Пфальц (Städtetag Rheinland-Pfalz)
 Штедтетаг земли Шлезвиг-Гольштейн (Städtetag Schleswig-Holstein)
 Штедте- и гемайндетаг земли Саарланд (Saarländischer Städte- und Gemeindetag)
 Штедте- и гемайндетаг земли Мекленбург-Передняя Померания (Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern)
 Лига городов и общин земли Бранденбург (Städte- und Gemeindebund Brandenburg)
 Лига городов и общин земли Саксония-Анхальт (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt)
 Штедте- и гемайндетаг земли Саксония (Sächsischer Städte- und Gemeindetag)
 Лига городов и общин земли Тюрингия (Gemeinde- und Städtebund Thüringen)
 Зарегистрированная ассоциация «Лига немецких городов и общин» (Deutscher Städte- und Gemeindebund)
 Гемайндетаг земли Бавария (Bayerischer Gemeindetag)
 Гемайндетаг земли Баден-Вюртемберг (Gemeindetag Baden-Württemberg)
 Лига городов и общин земли Гессен (Hessischer Städte- und Gemeindebund)
 Лига городов и общин земли Нижняя Саксония (Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund)
 Лига городов и общин земли Северный Рейн-Вестфалия (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen)
 Лига городов и общин земли Рейнланд-Пфальц (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz)
 Гемайндетаг земли Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holsteiniscinher Gemedetag)
 Штедте- и гемайндетаг земли Саарланд (Saarländischer Städte- und Gemeindetag)
 Штадт- и гемайндетаг земли Мекленбург-Передняя Померания (Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern)
 Лига общин и городов земли Бранденбург (Städte- und Gemeindebund Brandenburg)
 Штадт- и гемайндетаг земли Саксония (Sächsischer Städte- und Gemeindetag)
 Лига общин и городов земли Саксония-Анхальт (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt)
 Лига общин и городов земли Тюрингия (Gemeinde- und Städtebund Thüringen)

Примечания 

Государственное устройство Германии